Paul Lacombe ist der Name folgender Personen:
* Paul Lacombe (Historiker) (1834–1919), französischer Historiker und Archivar
 Paul Lacombe (Komponist) (1837–1927), französischer Komponist
 Paul Lacombe (Basketballspieler) (* 1990), französischer Basketballspieler